Луис Орна — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Хосе Акасусо — не защищал свой титул.

Общая информация 
Турнир в Винья-дель Маре входил в тестовую группу соревнований, где ATP пробовала гибридную систему проведения первых кругов соревнований. Система в дальнейшем была отвергнута, а южноамериканское соревнование — 2007 дополнительно подчеркнуло одну из её отрицательных черт: из-за снятия одного из спортсменов, один из матчей приза был лишён турнирной борьбы.

Посев 

  Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Группа, отказ)
  Николас Массу (Финал)
  Рубен Рамирес Идальго (Группа)

<li>  Луис Орна (Титул)
<li>  Серхио Ройтман (Четвертьфинал)
<li>  Альберт Монтаньес (Полуфинал)
<li>  Мартин Вассальо Аргуэльо (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Ссылки 
 

Movistar Open 2007